Surbergbichl ist der Ortsname von

 Surbergbichl (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Surbergbichl (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern